Beloeil kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Beloeil, Belgien, kommun i Vallonien, Province du Hainaut,

Kanada 

 Beloeil, Québec, kommun i Québec, Montérégie, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar